Live at the Fillmore – album dei Cypress Hill
 Live at the Fillmore – album dei Derek and the Dominos
 Live at the Fillmore – album dei dredg
 Live at the Fillmore – album dei Los Lobos
 Live at the Fillmore – album dei Testament
 Live at the Fillmore '68 – album di Carlos Santana